Günther Frohberg (6 de Fevereiro de 1921 - 7 de Novembro de 1990) foi um comandante de U-Boot que serviu na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial.

Comandantes de U-Boot
Pessoas da Segunda Guerra Mundial (Alemanha)